headspace – typ dozownika w stosowanego w chromatografii gazowej
 Headspace – debiutancki album nu-metalowej grupy Pulse Ultra
 headspace – jeden z parametrów określających długość łuski amunicji zespolonej lub komory nabojowej broni